Nine (Portugal), een plaats in Portugal
 Nine (film), een film gebaseerd op de gelijknamige musical
 Nine (musical), Broadway-musical
 Nine (band), een Zweedse band
 Nine (rapper), een Amerikaanse rapper
 Nine Culliford, de coloriste en vrouw van Peyo

Anders:
 The Nine, een televisieserie
 Nine Network, Australisch televisienetwerk

Voornaam:
 Nine van der Schaaf